Villa Biancardi è il nome di due edifici liberty della provincia di Lodi
  Villa Biancardi a Codogno
  Villa Biancardi a Zorlesco (frazione di Casalpusterlengo)